Borovac je lahko:
 Otoki
 Borovac, otoček pri Hvaru
 Borovac, otoček zahodno od Mljeta
 Borovec, otoček vzhodno od Mljeta
 Borovac, otoček v skupini Peklenskih otokov

 Naselja
 Borovac, Bujanovac (Srbija)
 Borovac, Medveđa (Srbija)
 Borovac, Zaječar (Srbija)
 Borovac, Hrvaška